Mäkler steht für:
 eine veraltete Schreibweise der Berufsbezeichnung Makler
 Mäkler (Bauwesen), Führungseinrichtung einer Tiefbauramme

Siehe auch:
 Mäckler